Николай Дмитриевич Мельников (род.3 февраля 1986 года) — российский хоккеист с мячом, защитник ХК «Сибсельмаш» (Новосибирск) и сборной России, серебряный призёр чемпионата мира.

Биография 

Воспитанник новосибирского хоккея с мячом. Обладатель Кубка мира среди юношей 2000, 2001 в составе новосибирской «Зари». 
В составе сборных России был чемпионом мира среди юношей (2002, 2003) и среди юниоров (2004). 
С 2003 года стал игроком основного состава «Сибсельмаша», за который выступал до 2012 года, когда перешёл в красногорский «Зоркий». В его составе стал обладателем Кубка мира (2012) и вице-чемпионом России (2013). 
Привлекался в сборную России, в составе которой стал вице-чемпионом мира на чемпионате мира 2012 года в Алматы.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата мира - 2012. 
 Чемпион России - 2017. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 2013. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2014, 2016. 
 Обладатель кубка России - 2017. 
 Финалист кубка России - 2012, 2015. 
 Обладатель суперкубка России - 2017. 
 Финалист суперкубка России - 2013. 
 Обладатель кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2012.  
 Обладатель кубка Мира - 2012.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

 
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 8 команд 

  1-2.СКА-Нефтяник      = 3 мяча  
  1-2.Старт             = 3        
  3-5.Кузбасс           = 2       
  3-5.Зоркий            = 2        
  3-5.Волга             = 2        
  6-8.Локомотив Ор      = 1        
  6-8.Уральский трубник = 1        
  6-8.Родина            = 1

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 15 играх   
 
Свои 15 мячей забросил в 15 играх, в 423 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 7 матчей / 0 мячей;   6 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК «Зоркий»

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»